Zakl je krajevno ime več naselij v Sloveniji:
 Zakl, Braslovče, občina Braslovče
 Zakl, Podlehnik, občina Podlehnik

Naselja v Sloveniji